Skivvärlden kan syfta på:

Skivvärlden (bokserie) – en bokserie skriven av Terry Pratchett
Skivvärlden (värld) – en fiktiv värld skapad av Terry Pratchett som den tidigare nämnda bokserien utspelar sig på